Queensferry (Schotland) - plaats in West Lothian, Schotland
 Queensferry (Wales) - Plaats in Flintshire, Wales
 North Queensferry - Plaats in Fife, Schotland
 Station North Queensferry - Station in de plaats North Queensferry in Schotland